Equécrates es el nombre que recibe:

 un joven que raptó a una sacerdotisa en el templo de Delfos;
 un filósofo griego contemporáneo de Pitágoras; o
 un militar de Tesalia que participó en la Batalla de Rafia.